Eibenberg je německý název českých sídel:
 Tisová – část obce Nejdek v okrese Karlovy Vary
 Tisová (Kraslice) – část obce Kraslice v okrese Sokolov

Německé názvy sídel v Česku